Die Saison 1996/97 der  Oberliga Baden-Württemberg war die 19. Spielzeit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und die dritte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Der Meister und Aufsteiger in die Regionalliga Süd war der VfL Kirchheim/Teck mit zwei Punkten Vorsprung auf den 1. FC Pforzheim. Die Pforzheimer erreichten dadurch die Relegationsrunde zur Regionalliga Süd, in der sie aber scheiterten.

In die Verbandsligen mussten die SG Heidelberg-Kirchheim, SG Oftersheim, ASV Durlach und SV Linx absteigen.

Die Aufsteiger waren der FC Steinen-Höllstein aus der Verbandsliga Südbaden, der FV Lauda aus Verbandsliga Baden sowie der VfR Heilbronn aus der Verbandsliga Württemberg, die als jeweiliger Staffelmeister direkt aufstiegen. Über die Aufstiegsrunde der Vizemeister qualifizierte sich der FC Singen 04 aus der Verbandsliga Südbaden. Aus der Regionalliga Süd stieg die SpVgg 07 Ludwigsburg ab.

Der Torschützenkönig wurde Ivica Magdic vom SC Pfullendorf mit 23 Treffern.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Den letzten Aufstiegsplatz spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Baden, Südbaden und Württemberg aus.

Im Duell der Vizemeister aus der Verbandsliga Baden, die Amateure des SV Waldhof Mannheim, und Südbaden, der FC Singen 04, setzten sich die Singener durch und erreichten die zweite Runde. Der FV Ravensburg als Vizemeister der Verbandsliga Württemberg hatte ein Freilos.

|}

In der zweiten Runde traf der siegreiche FC Singen 04 auf den FV Ravensburg. Die Singener setzten sich letztlich durch und waren damit der vierte Aufsteiger.

|}

Weblinks 
 Oberliga Baden-Württemberg 1996/97 bei f-archiv.de

1996
Fußballsaison 1996/97